Exner är ett efternamn, som burits av bland andra:
 Adolf Exner
 Bent Exner
 Franz Exner, flera personer
 Franz Exner (filosof)
 Franz Exner (fysiker)
 Franz Exner (jurist)
 Felix Exner
 Helga Exner
 Julius Exner
 Karl Exner
 Lahja Exner
 Siegmund Exner
 Virgil Exner
 Wilhelm Exner

Tyska efternamn